Брюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Брюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи